V. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  odražano je od 13. kolovoza do 23. kolovoza 1986. godine u španjolskom glavnom gradu Madridu.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 1986.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 1986.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 1986.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1986.

Ljestvica 

1986
Međunarodna športska natjecanja u Španjolskoj
Šport u Madridu